Terezín bezeichnet:

Terezín (Theresienstadt), Stadt im Okres Litoměřice, Tschechien
Terezín u Čejče (Theresiendorf), Gemeinde im Okres Hodonín, Tschechien
Terezín (Rudník) (Theresienthal), Ortsteil der Gemeinde Rudník, Okres Trutnov, Tschechien
Terezín (Theresienstein), Ortsteil der Gemeinde Kunžak, Okres Jindřichův Hradec, Tschechien
Terezín (Theresienfeld), Grundsiedlungseinheit der Gemeinde Mikulovice, Okres Jeseník, Tschechien; siehe Terezín (Mikulovice)
Terezín (Theresienhof), Ortsteil der Gemeinde Radenín, Okres Tábor, Tschechien
Terezín (Theresienthal), Ortsteil der Gemeinde Petrov nad Desnou, Okres Šumperk, Tschechien; siehe Terezín (Petrov nad Desnou)
Terezín (Theresienthal), Ortslage von Nová Bystřice, Okres Jindřichův Hradec, Tschechien

Siehe auch:
 Teresin
 KZ Theresienstadt